Osoby
 Isaak Mazepa – polityk ukraiński (1884-1952)
 Iwan Mazepa – szlachcic i hetman ukraiński (1639-1709)

 Literatura
 Mazepa – poemat George'a Gordona Byrona z 1818 roku
 Mazepa – dramat Juliusza Słowackiego z 1839 roku

 Film
 Mazepa – film rosyjski w reżyserii Wasilija Gonczarowa z 1909 roku
 Mazepa – film rosyjski w reżyserii Piotra Czardynina z 1914 roku
 Mazepa – film polski w reżyserii Gustawa Holoubka z 1975 roku

 Opera
 Mazepa – opera Piotra Czajkowskiego do libretta Wiktora Burenina na podstawie poematu Połtawa Puszkina
 Mazepa – opera Adama Münchheimera do libretta Maksymiliana Radziszewskiego na podstawie dramatu Słowackiego
 Mazepa – opera Henryka Jareckiego z 1876 r.

Zobacz też 
 
 Mazeppa